Ultima Thule може означати:

 Ultima Thule () — невеликий астероїд, транснептуновий об'єкт із поясу Койпера.
 Ultima Thule (гурт) — шведська рок-група, яка грає у стилі вікінг-метал.